Tympanis é um género de fungos da família Helotiaceae. O género contém 29 espécies.

Taxonomia
O género Tympanis tem o seguinte posicionamento taxonómico (incluindo as suas espécies):

Referências

Ligações externas
Tympanis at Index Fungorum

Helotiaceae